The Miracle ("il miracolo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
The Miracle – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Gaumont British Picture Corporation
 The Miracle – film del 1912 diretto da Michel-Antoine Carré
The Miracle – cortometraggio del 1912 diretto da Charles L. Gaskill
The Miracle – cortometraggio del 1914 prodotto dall'Eclair American
The Miracle – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Miracle – cortometraggio del 1923 diretto da A.E. Coleby
 Vento di tempesta (The Miracle) – film del 1959 diretto da Irving Rapper
 The Miracle – film del 1985 diretto da Dick Ross
 Un amore, forse due (The Miracle) – film del 1991 diretto da Neil Jordan

Letteratura 
 Il miracolo (The Miracle) – romanzo di Irving Wallace del 1984

Musica 
 The Miracle – traccia dell'album Emerson, Lake & Powell degli Emerson, Lake & Powell del 1986
The Miracle – album dei Queen del 1989
The Miracle – singolo dei Queen del 1989, dall'omonimo album
 The Miracle – traccia dell'album Vision Divine dei Vision Divine del 1999
 The Miracle – singolo degli U2 del 2014

Televisione 
 The Miracle – episodio della diciassettesima stagione di Lassie
 The Miracle – episodio della sesta stagione di Missione Impossibile
 The Miracle – episodio di Pets
 The Miracle – serie televisiva del 2017